Vladislav, szláv keresztnév, magyar megfelelője az Ulászló
 Csehország
 Vladislav, település a Třebíči járásban